Естил има више значења:
 Округ Естил (Кентаки)
 Естил (Јужна Каролина)